Николай Иванович Шибаев () — советский военно-морской деятель, адмирал.

Биография 
Родился в 1904 году в деревне Чернопенье. Член КПСС.

С 1926 года — на военной службе. В 1926—1966 гг. — ученик-баталёр Объединённой школы балтийского флота, баталер спасательного судна «Коммуна», командир минного сектора (к-р БЧ-3) ПЛ «Красноармеец», дивизионный минер, флагманский минер 4-ой морской бригады Тихоокеанского флота, начальник минно-торпедного Управления ВМФ, командир Кольского отряда охраны водного района, командир 23-й дивизии ОВР, командир Беломорской флотилии, начальник штаба, 1-й заместитель командующего Северного флота, начальник Балтийской группы Госприемки кораблей ВМФ, адмирал-инспектор ВМФ Главной инспекции МО СССР.

Умер в Москве в 1983 году.

Ссылки 
 Шибаев

Командиры Беломорской военно-морской базы
Адмиралы (СССР)